La Gloria peut désigner :

Toponymie 
 La Gloria, localité rurale argentine située dans le département de Catriló, dans la province de La Pampa ;
 La Gloria,  localité du département de Cesar en Colombie ;
 La Gloria, ville de la municipalité de Perote, dans l'État de Veracruz, au Mexique :
 La Gloria,  situé dans le district de Changuinola, province de Bocas del Toro, au Panama.

Musique 
 La Gloria, chanson du duo britannique Erasure, extraite de leur  album, Wild! (1989).